Głuchów (gemeente)
 Głuchów (powiat Skierniewicki)
 Głuchów (Subkarpaten)